Домнинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Домнинское сельское поселение — в Читинском районе Забайкальского края.
 Домнинское сельское поселение — в Каширском районе Московской области.